Vituska István (Szekszárd, 1988. augusztus 25. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Vituska István adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1988-ban született személyek
Szekszárdiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Újpest FC labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Szekszárd labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
Élő személyek